Армянский музей может обозначать:
 Армянский музей Москвы и культуры наций − музей, посвящённый армянской культуре, традициям, истории в Москве.
 Американский музей геноцида армян — музей, посвящённый Геноциду армян в Вашингтоне.